Resum de l'activitat de la temporada 1970-1971 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Promoció de descens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Campió: Reial Betis.
 Ascens a Primera divisió: Reial Betis, Burgos CF, RC Deportivo de La Coruña, Córdoba CF.
 Descens a Segona divisió: Elx CF, Real Zaragoza CD.
 Ascens a Segona divisió: Cultural Leonesa, CD Tenerife, CD Mestalla, Reial Valladolid, Xerez CD.
 Descens a Tercera divisió: Ontinyent CF, CF Calvo Sotelo, CD Colonia Moscardó.

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions esportives del 1970
Competicions esportives del 1971